La Primera División 1983 è stata la 55ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 17ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Nacional

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1983 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1983
Campionato argentino di calcio